Apapá pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Ilisha amazonica
 Pellona castelnaeana
 Pristigaster cayana

Desambiguações de espécies